Љано Конехо има више значења:

 Љано Конехо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Конехо (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Конехо, Ел Макавите (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику